Synagoga Chóralna w Połtawie () – żydowska bóżnica, która wkrótce stanie w centrum Połtawy. 

Synagoga ma być wierną kopią zniszczonej przez nazistów reformowanej bóżnicy na Tłomackiem w Warszawie. Zostanie zbudowana w centrum miasta, u wylotu ulicy Szolem Alejchema. Będzie mieścić w swoich wnętrzach salę modłów i mykwę. Ma stać się centrum życia społecznego połtawskich żydów i jednym z największych na Ukrainie centrów żydowskiego życia religijnego i społecznego.

Linki zewnętrzne 

 Artykuł o planach budowy bóżnicy

Chóralna